USS Barney — название трёх американских военных кораблей, названных в честь коммодора Джошуа Барни.

 USS Barney (TB-25) — миноносец.
 USS Barney (DD-149) — эскадренный миноносец типа «Викс».
 USS Barney (DDG-6) — эскадренный миноносец типа «Чарльз Ф. Адамс».

См. также 
 USS Commodore Barney (1859)